Naveri – abitanti di La Nava de Ricomalillo
Naveri – abitanti di Navas de Bureba